«Антикиллер 2: Антитеррор» — российский художественный кинофильм 2003 года, продолжение криминального детективного боевика 2002 года «Антикиллер». Как и первая часть трилогии, «Антикиллер 2» снят режиссёром Егором Кончаловским по мотивам одноимённого романа писателя Данила Корецкого, который, в отличие от первой картины, не принимал участие в написании сценария к фильму. Основным автором сценария к фильму является Юрий Перов, вместе с тем сценарий написан при участии сценариста первой части фильма Фуада Ибрагимбекова. Премьерный показ фильма состоялся 27 ноября 2003 года. Фильм снят в двух версиях: в формате единого фильма длительностью 124 минуты, которая шла в прокате в кинотеатрах, и в формате сериала из четырех частей длительностью около 50 минут каждая, которые транслировались по ТВ. Как в единой версии, так и в формате сериала в титрах название фильма «Антикиллер 2», без приставки «Антитеррор». Из единой версии вырезаны многие диалоги и некоторые эпизоды.

Сюжет 

Врагами Лиса стала банда чеченских боевиков во главе с Ужахом Адуевым, чья цель — освободить из российской тюрьмы своего отца — «генерала» Адуева.

1 серия 
Некоторое время спустя после успешного завершения операции по задержанию мятежного генерала Адуева Лис и Люба играют свадьбу. На праздник собираются все коллеги из УВД. В разгар праздника прибывает из командировки командир СОБРа Литвинов. Приезжает с поздравлениями банкир Хондачев. Вслед за ним появляется с подарком вор в законе Крест. Гангрена дарит каравай собственной выпечки. Люба и Лис счастливы. Но медового месяца не будет. Служба не ждет. Группа неизвестных нападает на легальный офис Креста — фирму «В движении». Убиты все охранники, взят воровской «общак». Местонахождение Креста неизвестно. Обследовав место происшествия, Лис приходит к заключению: здесь действовали чужаки.

2 серия 
На деньги, захваченные у Креста, Ужах срочно заказывает Метле оружие. В техотделе УВД с помощью свидетельницы создается фоторобот главаря преступников. Сомнений никаких — на экране Ужах Адуев. Буквально через день во дворе СОБРа взрывается автобус. По чистой случайности погибает лишь водитель. Лис и Литвинов не сомневаются: за ними идет персональная охота. Но Лис уверен: взрыв — это отвлекающий манёвр. Ужах задумал что-то ещё.

3 серия 
В больничной палате Метис собирает своих людей и требует установить местонахождения Метлы и Ужаха. Он уже знает о задержании наркодилера Метлы, Миши Копчёного, и предлагает Шакалу сесть к нему в камеру. Такое же задание Лис дает Клопу. Майор местной тюрьмы Головков сообщает об этом Ужаху и Метле. По его сведениям, генерала Адуева во вторник повезут на экспертизу. Ужах приказывает Метле готовить на вторник группу «скинхедов».

4 серия 
Лис обнаруживает местонахождение теплохода «Дельфин», где прячутся Ужах со своими людьми, раненый генерал и заложницы — Люба и Юля. Ему удается проникнуть на корабль и похитить руль с панели управления. СОБРовцы должны прибыть с минуты на минуту. В трюме «Дельфина» Лис обнаруживает Креста. Тот сообщает, что Люди Ужаха заминировали городское хлорохранилище.

В ролях

Озвучивание

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Егор Кончаловский
 Оператор: Антон Антонов
 Художник: Вячеслав Дёмин
 Постановщик трюков: Олег Корытин, Игорь Новоселов

Критика 
«Антикиллер 2» не был оценен ни любителями творчества Данила Корецкого, ни поклонниками криминально-детективного эпоса, на который изначально претендует картина. Однозначно отмечены качественные спецэффекты. Негативно воспринят уход от сюжетной линии одноименной книги, подбор и игра отдельных актеров. Например, выбор на роль чеченского боевика Ужаха Адуева Алексея Серебрякова, по мнению рецензентов, не самое удачное решение, потому как славянская внешность просматривается в актере даже под гримом, сводя на нет даже его качественную игру. В отличие от первой части трилогии, отмечается понижение уровня криминального напряжения, где матерый уголовник «Гангрена» превращается в сентиментального кулинара, а чтущий «закон» вор в законе «Крест» надевает дорогой костюм и заявляется на свадьбу к сотруднику РУБОПА. Кроме того, отмечается много скрытой рекламы, слишком высокая динамичность камеры при съемке отдельных сцен, не очень удачный саундтрек, а также непоследовательность развития сюжета после первой части. Например, многих зрителей, не читавших роман Корецкого, недоумил факт восстановления Коренева на службе в МВД, несмотря на его судимость, или как Люба Томилина из сотрудницы турагентства «переквалифицировалась» в медсестру.

Примечания 

Фильмы-боевики России
Фильмы России 2003 года
Экранизации произведений Даниила Корецкого
Кинофильмы, имеющие телеверсии